Mungo Park (ontdekkingsreiziger), Schots ontdekkingsreiziger
Mungo Park (golfer), Schots zeeman en golfer